Кэрри Джонс () — британская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась в Англии. В порноиндустрии дебютировала в 1990 году.

Снималась для таких студий, как Big Top Video, Evil Angel, VCA, Xcel, Videorama, Viv Thomas, Fiona Cooper.

В 1992 году получила AVN Awards в категории «лучшая лесбийская сцена» за An American Buttman In London вместе с Мисти Маккейн.

Ушла из индустрии в 2000 году, снявшись в 13 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 An American Buttman In London (1992)

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы Великобритании